Termenul „Fluier” se poate referi la:

Fluier, un instrument muzical
Fluier de semnalizare, un instrument folosit petru a da semnale acustice (triluri)
„Fluierul piciorului” (gambă) care are baza anatomică, oasele lungi: tibia și peroneul (fibula)

Legături externe
DEX